Финал Кубка европейских чемпионов 1991 года — финальный матч розыгрыша Кубка европейских чемпионов 1990/91, 36-го сезона в истории Кубка европейских чемпионов. Этот футбольный матч состоялся 29 мая 1991 года, на стадионе «Сан-Никола» в Бари. В матче встретились югославская «Црвена звезда» и французский «Олимпик Марсель». Основное и дополнительное время матча завершились вничью, а в серии послематчевых пенальти «Црвена звезда» одержала победу со счётом 5:3, завоевав первый Кубок европейских чемпионов в своей истории.

Отчёт о матче

См. также 
 Кубок европейских чемпионов 1990/1991

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Официальный сайт турнира

1991
Кубок европейских чемпионов
Май 1991 года
Лига чемпионов 1991
Лига чемпионов 1991
Международные соревнования по футболу в Италии
Международные спортивные соревнования в Бари
События 29 мая
Спорт во Франции в 1991 году
Спорт в Югославии в 1991 году
Спорт в Италии в 1991 году